Flores har flere betydninger:
 Flores (Guatemala) – by i El Petén-provinsen i Guatemala
 Flores (Indonesien) – ø i Indonesien, hvor floresmennesket blev fundet
 Flores (Azorerne) – af en Azorernes ni øer
 Flores (departement) – et departement i Uruguay.

Personer
 Nabor Corrillo Flores – mexikansk kernefysiker